

Pessoas
Steven Kistler

Localidades

Kistler (Pensilvânia)

Outros
Rocketplane Kistler

Desambiguação